hrabstwo Seminole (ang. Seminole County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Seminole (ang. Seminole County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Seminole (ang. Seminole County) w USA, w stanie Oklahoma